

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Kobylanki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów 
 Kobylanki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Skulsk